Mall [] steht für:
 Mall (Schiffbau), ein Modell des Schiffsrumpfes
 Mall GmbH, Produzent von Betonfertigteilen
 Mall (Lied), Lied von Eugent Bushpepa

Personen:
 Caroline Mall (* 1967), Schweizer Politikerin (SVP)
 Eduard Mall (1843–1892), deutscher Romanist und Anglist
 Franklin P. Mall (1862–1917), US-amerikanischer Embryologe, Anatom und Physiologe
 Georg Mall (1878–1956), deutscher Architekt und Politiker (DDP, DStP, DemP, FDP)
 Gerhart Mall (1909–1983), deutscher Psychiater, Neurologe und Psychologe
 Gurcharan Jit Mall (* 1952), indischer Musiker bekannt als King Gurcharan Mall
 Joël Mall (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Lena Mall (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Markus J. Mall (* 1964), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Ram Adhar Mall (* 1937), indischer Philosoph
 Rodney Mall, US-amerikanischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Roland Mall (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Sabine Müller-Mall (* 1979), deutsche Rechts- und Politikwissenschaftlerin, Professorin der TU Dresden
 Sebastian Mall (1766–1836), deutscher Benediktinerpater, Theologe und Hochschullehrer
 Sepp Mall (* 1955), deutschsprachiger Schriftsteller aus Südtirol
 Winfried Mall (* 1952), deutscher Heilpädagoge

Mall (die, []; engl. meist Einkaufszentrum, von Pall Mall [] (aus frz. Paille-Maille)) ist der Name verschiedener Straßen, Parks und Einkaufszentren:
 The Mall, die Prachtstraße Londons
 National Mall, ein Park in Washington D. C.
 Mall of Fame, der inoffizielle Name einer Fußgängerzone in Bremen
 Mall of America bei Minneapolis, eines der größten Einkaufszentren der Welt 
 Dubai Mall, das wohl größte Einkaufszentrum der Welt 
 Mall of the Emirates, ein Einkaufszentrum in Dubai
 Ibn Battuta Shopping Mall, ein Einkaufszentrum im Südwesten Dubais
 King of Prussia Mall, ein großes Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Pennsylvania
 SM Mall of Asia, ein Einkaufszentrum auf den Philippinen
 The Bahrain Mall, Bahrain
 West Edmonton Mall, ein Einkaufszentrum in Kanada (Provinz Alberta) 

Siehe auch:
 Mal